Helgrindur kan syfta på följande platser:

Island 

 Gjáfjöll, kullar, Suðurland, 
 Helgrindur (berg i Island), Västlandet, 

Robotskapade Islandförgreningar